Orlando je lahko:

 Orlando, moško osebno ime
 Orlando, velemesto na Floridi, ZDA